Die deutsche Artbezeichnung Königsadler gibt es nicht. Königsadler dürfte eine Lehnübertragung (Fehlübersetzung) aus anderen Sprachen (schwedisch: kungsörn, dänisch und norwegisch kongeørn, italienisch: aquila reale) für Steinadler (Aquila chrysaetos, engl.: „Golden Eagle“) sein.